Čestijanec (mađarski Hétház) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Sveti Martin na Muri, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 115 stanovnika te 37 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji